Aon Center – grattacielo di Chicago
 Aon Center – grattacielo di Los Angeles
 Aon Center – grattacielo di Wellington